El término DC, unas siglas o un acrónimo, puede referirse, en esta enciclopedia:

 a DC Comics, una empresa dedicada a publicar cómics;
 a DC Entertainment, una empresa de entretenimiento;
 a DC Films, una empresa dedicada a las películas y series de DC Comics;
 a DC Universe, un servicio de streaming relacionado con contenido de DC Comics que incluye series, películas, cómics y contenido original;
 al Universo extendido de DC, universo ficticio;
 a Disney Company, un conglomerado de medios de comunicación y entretenimiento estadounidense;
 a Disney Channel, un canal de TV juvenil;
 a Discovery Channel, un canal de TV;
 a Discovery Communications, un conglomerado de medios de comunicación y entretenimiento estadounidense;
 a Distrito Comedia, un canal mexicano de comedia desde la década de 1980;
 a DC Shoes, una empresa dedicada a la fabricación y venta de calzado y material de skate, donde DC significa Droors Clothing;
 a Direct Connect, un programa peer-to-peer;
 a Dublin Core, una iniciativa en el campo de los metadatos;
 a Distrito capital, la zona alrededor de la capital del estado;
 a Distrito Centro, nombre de varias localidades en el mundo;
 a Washington D. C., región donde se encuentra Washington, capital de los Estados Unidos, donde D.C. significa "District of Columbia", para distinguirlo del estado de Washington;
 a Destiny's Child, banda de rhythm & blues;
 a Defensa Civil, conjunto de personas representativas de una comunidad que desarrollan y ejecutan actividades;
 a DC., las iniciales con las que aparece abreviado, en las publicaciones científicas, el nombre del botánico suizo Augustin Pyrame de Candolle (1778-1841);
 a democracia cristiana, ideología política o uno de los partidos que adscriben a ella y llevan su nombre;
 a DC, un tipo de corriente eléctrica, abreviación de direct current, (corriente continua, en español);
 a DC, Daniel Cormier;
 a Douglas Aircraft Company, donde DC significa Douglas Comercial;
 a UNODC, Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito;
 a Da capo, un término musical ("al inicio");
 al número seiscientos, en la numeración romana (suma de D, quinientos, y C, cien).

El acrónimo dC puede significar:
 dC (Unix), una calculadora basada en RPN para Unix.

La abreviatura d. C. puede significar:

 Después de Cristo, término utilizado para indicar que una fecha sucede en la era común, después del año tradicional de nacimiento de Cristo (véase Anno Domini);
 Sega Dreamcast, última consola de Sega y primera de la sexta generación, que tiene estas siglas debido a su nombre: DreamCast;
 D C, iniciales en inglés (data center) para "centro de procesamiento de datos";
 dance cover (imitación de baile).

Acrónimos
Siglas